Plectocarpon is een geslacht van schimmels in de familie Lecanographaceae.

Soorten 
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht 41 soorten (peildatum december 2021):

Lecanographaceae
Schimmelgeslacht